Friedrich Wilhelm Otte henviser til:

 Friedrich Wilhelm Otte den ældre (1715-1766) – tysk købmand, politiker og diplomat
 Friedrich Wilhelm Otte den yngre (1763-1850) – tysk-dansk embedsmand og forfatter
 Friedrich Wilhelm Otte (kunstner) (1795-1861) – tysk kunstner
 Friedrich-Wilhelm Otte (general) (1898-1944) – tysk general